Флаг Букановского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Положение о флаге утверждено 6 ноября 2009 года, описание флага утверждено 14 апреля 2010 года.

Описание 
«Флаг Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области представляет собой: прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения в данных: красном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле лазоревый вилообразный крест, тонко окаймлённый золотом, поверх него серебряный дом о двух окнах с раскрытыми ставнями и покатой крышей, сопровождаемый восемью золотыми пшеничными колосками, обращёнными от центра. В главе скачущий серебряный всадник держащий саблю над головой».

Обоснование символики 

Флаг Букановского сельского поселения составлен на основании герба, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания 

Флаги с изображением всадника
Флаги с изображением пшеничного колоса
Здания в геральдике